Zonda (departement), een departement in de Argentijnse provincie San Juan
Zonda (wind), een wind in Argentinië
Pagani Zonda, een sportwagen van Pagani